Begijnhofmuseum en Museum voor Volkskunde in Dendermonde
 Volkskundemuseum (Antwerpen), een voormalig Antwerps museum dat opging in het Museum aan de Stroom (MAS)
 Volkskundemuseum (Brugge)
 Volkskundemuseum (Gent)
 De vroegere naam van het Gentse Huis van Alijn
 Österreichisches Museum für Volkskunde in Wenen
Zie ook :Categorie:Etnografisch museum